INNA: Live la Arenele romane — перший масштабний концерт румунської співачки Інни . Концерт був проведений на Arenele Romane () у Бухаресті. Концерт зібрав понад п'ять тисяч людей .

Відкриваючі виступи 
 Play & Win — Mix medley, «Slow Motion», «Ya BB»;
 Akcent — «Stay With Me», «That's My Name», «Love Stoned», «Jokero», «Buchet de trandafiri», «Dragoste de închiriat», «Ţi-am promis»;
 Alex Velea — «Don't Say It's Over», «Doar ea», «Dragoste la prima vedere», «Yamasha», «One Shot», Medley: «Selecta», «Secret», «Sus pe bar», «Dacă dragostea dispare», «Am bani de dat» (joined by Smiley).

Список композицій 
{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 65%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 75%;
| header = INNA
| content =;Main set
 Intro/"Sun Is Up"
 Intro/"10 Minutes"
 "Amazing"
 "Club Rocker"
 Medley: "Use Somebody"/"Grenade"/"(I've Had) the Time of My Life"/"Born This Way"
 "Hot"
 Interlude
 "Déjà Vu"
На біс
 "I Gotta Feeling"
 "Sun Is Up" (extended version)
}}

Примітки 

Концертні тури Інни